Per fiber si può intendere:

Informatica 

 Nomenclatura ufficiale della fibra, un tipo di thread di esecuzione
 Diminutivo dell'applicazione per Mac OS chiamata Fibre Channel Utility, interfaccia di utilizzo della Fiber Card.
 Fiber Optic TAG nome comune dello standard IEEE 802.8, una sottotipologia dello standard più vasto IEEE 802

Zoologia 
Castor fiber nome scientifico del castoro europeo.
Fiber sinonimo del genere Castor

ar:ليف (توضيح)
ca:Fibra
es:Fibra
fa:الیاف (ابهام‌زدایی)
ja:ファイバー
zh:纤维 (消歧义)